

События 

 Альфонс Воитель разбит Альморавидами у крепости Фрага.
 Отделение Наварры от Арагона.
 1134—1137 — Король Арагона Рамиро II.
 1134—1320 — Маркграфы Бранденбурга из Асканийской династии.
 1134—1170 — Маркграф Бранденбурга Альбрехт I Медведь.
 Сицилийский король Рожер II подавил восстание в Неаполе.
 Битва при Фюрилейве: Магнус IV побеждает Харальда IV Гилле.
 Битва у бухты Фотевик: Харальд Копьё и Магнус Сильный побеждены силами Эрика Достопамятного.
 Эрик II Достопамятный стал королём Дании, победив Нильса I.

Россия
 Война за Суздаль (1133—1134).
 Посадничество в Новгороде отобрано у Петрилы Микульчича и дано Иванке Павловичу.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1134 году
 Санчо III Кастильский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1134 году
 13 августа — Ирина (супруга Иоанна II Комнина) (до крещения Пирошка (), в монашестве Ксения)
 Роберт III Куртгёз
 Магнус Сильный
 Гуго II де Пюизе
 Абу-с-Салт Умаййа ибн Абдалазиз, арабский поэт, врач, астроном, физик.

См. также

Примечания